Actinotaenium, rod parožina u porodici Desmidiaceae, dio reda Desmidiales. Postoje pedesetak vrsta.

Vrste 

 Actinotaenium adelochondrum (Elfving) Teiling
 Actinotaenium angulatum (W.West & G.S.West) Růžička & Pouzar
 Actinotaenium australe (Raciborski) Croasdale
 Actinotaenium borgeanum (Skuja) Kouwets & Coesel
 Actinotaenium capax (Joshua) Teiling
 Actinotaenium clevei (P.Lundell) Teiling
 Actinotaenium colpopelta (Brébisson ex W.Archer) Compère
 Actinotaenium crassiusculum (De Bary) Teiling
 Actinotaenium croasdaleae Kurt Förster
 Actinotaenium cruciferum (De Bary) Teiling
 Actinotaenium cucurbita (Brébisson ex Ralfs) Teiling
 Actinotaenium cucurbitinum (Bisset) Teiling
 Actinotaenium curtum (Brébisson ex Ralfs) Teiling ex Růžička & Pouzar
 Actinotaenium didymocarpum (P.Lundell) Coesel & Delfos
 Actinotaenium diplosporum (P.Lundell) Teiling
 Actinotaenium elongatum (Raciborski) Teiling
 Actinotaenium gelidum (Wittrock ex De Toni) Ruzicka & Pouzar
 Actinotaenium geniculatum Kouwets
 Actinotaenium globosum (Bulnheim) Kurt Förster ex Compère
 Actinotaenium grande (Delponte) Teiling
 Actinotaenium habeebense (Irénée-Marie) A.J.Brook & D.B.Williamson
 Actinotaenium hallei P.Bourrelly & Couté
 Actinotaenium heterotaphridium (W.West & G.S.West) Růžička & Pouzar
 Actinotaenium hibernicum (West) Ružicka
 Actinotaenium hunanense (C.C.Jao) Y.Wei
 Actinotaenium inconspicuum (West & G.S.West) Teiling
 Actinotaenium infractum (Messikommer) D.B.Williamson
 Actinotaenium kriegeri (Messikommer) Kouwets
 Actinotaenium lagenarioides (Roy) Teiling
 Actinotaenium messikommeri Ruzicka & Pouzar
 Actinotaenium minutissimum (Nordstedt) Teiling
 Actinotaenium mooreanum (W.Archer) Teiling
 Actinotaenium obcuneatum (West) Teiling
 Actinotaenium palangula (Brébisson ex Ralfs) Teiling
 Actinotaenium perminutum (G.S.West) Teiling
 Actinotaenium phymatosporum (Nordstedt) Kouwets & Coesel
 Actinotaenium pinicola Rosa
 Actinotaenium pseudoglobossum Kurt Förster
 Actinotaenium pyramidatum (West & G.S.West) Teiling
 Actinotaenium riethii Stastny & Kouwets
 Actinotaenium rufescens (Cleve) Teiling
 Actinotaenium sikkimicum D.Das & J.P.Keshri
 Actinotaenium silvae-nigrae (Rabanus) Kouwets & Coesel
 Actinotaenium sinense (C.C.Jao) Y.Wei
 Actinotaenium spinospermum (Joshua) Kouwets & Coesel
 Actinotaenium spinosporum Coesel & Van Westen
 Actinotaenium subglobosum (Nordstedt) Teiling 
 Actinotaenium subpalangula (Elfving) Teiling
 Actinotaenium subsparsepunctatum (Grönblad) Coesel
 Actinotaenium subtile (West & G.S.West) Teiling
 Actinotaenium terrestre (C.C.Jao) Y.Wei
 Actinotaenium tessularisporum (Kurt Förster & Eckert) Kurt Förster
 Actinotaenium trachypolum (West & G.S.West) Teiling
 Actinotaenium truncatum (Brébisson ex Ralfs) Teiling
 Actinotaenium turgidum (Brébisson ex Ralfs) Teiling
 Actinotaenium venezuelense C.Salazar
 Actinotaenium wollei (West & G.S.West) Teiling ex Ruzika & Pouzar

Izvori 

Desmidiales